Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 19 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Shiga Kōgen. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Niemka Hilde Gerg, srebro wywalczyła Włoszka Deborah Compagnoni, a brąz zdobyła Australijka Zali Steggall.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998